Серге́й Алекса́ндрович Чирко́в:
 Чирков, Сергей Александрович (род. 1954) — советский легкоатлет.
 Чирков, Сергей Александрович (род. 1978) — председатель Социального фонда России.